Les Experts conduisent l'enquête (, Sledstvie vedout ZnaToKi) est un film soviétique réalisé par Viatcheslav Brovkine, sorti en 1971.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Следствие ведут ЗнаТоКи
 Titre français : Les Experts conduisent l'enquête
 Réalisation : Viatcheslav Brovkine
 Scénario : Olga Lavrova, Alexandre Lavrov
 Musique : Mark Minkov, David Toukhmanov
 Pays d'origine : URSS, Russie
 Format : Couleurs - 35 mm - Mono
 Genre : detective, drame
 Durée : 24 épisode
 Date de sortie : 1971-2002

Distribution 
 Gueorgui Martyniouk : Znamenski
 Leonid Kanevski : Tomine
 Elza Lejdei : Kibrit
 Lydia Velejeva : Kitaïeva
 Youri Averine : le chef de gang Mordvinov

Notes et références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 1971